Рио-Кито () — город и муниципалитет на западе Колумбии, на территории департамента Чоко. Входит в состав субрегиона .

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано в 1801 году. Муниципалитет Рио-Кито был выделен в отдельную административную единицу в 1999 году.

Географическое положение 

Город расположен в центральной части департамента, на левом берегу реки Кито, к востоку от горного хребта Баудо, на расстоянии приблизительно 23 километров к юго-западу от города Кибдо, административного центра департамента. Абсолютная высота — 97 метров над уровнем моря.

Муниципалитет Рио-Кито граничит на севере с территорией муниципалитета Кибдо, на западе и юго-западе — с муниципалитетом Альто-Баудо, на юге — с муниципалитетом Эль-Кантон-де-Сан-Пабло, на юго-востоке — с муниципалитетом Сертеги, на востоке — с муниципалитетом Эль-Атрато. Площадь муниципалитета составляет 700 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2015 году составляла 8961 человек.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 51,2 % от населения Рио-Кито, женщины — соответственно 48,8 %. В расовом отношении негры, мулаты и райсальцы составляли 90,2 % от населения города; индейцы — 9,6 %; белые и метисы — 0,2 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 77,1 %.

Экономика 
Основу экономики Рио-Кито составляют сельское хозяйство, лесозаготовка, рыболовство и добыча полезных ископаемых.

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Чоко